Actinote peut désigner :
 actinote, en minéralogie, une amphibole calcique ferromagnésienne, de formule chimique  ;
 Actinote, en zoologie, un genre de lépidoptères de la famille des Nymphalidae.